Ravenna peut désigner :

Nom italien de la ville de Ravenne, en Émilie-Romagne ;

Ravena (avec un seul « n »), petite ville du comté d'Albany, dans l'État d New York ;
 Ravenna, village du comté d'Estill, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Ravenna, village du comté de Muskegon, dans l'État du Michigan, enclavée dans Ravenna Township ;
 Ravenna, petite ville du comté de Buffalo, dans l'État du Nebraska ;
 Ravenna, ville siège du comté de Portage, dans l'État de l'Ohio ;
 Ravenna, ville du comté de Fannin, dans l'État du Texas ;
 Ravenna, quartier de la ville de Seattle, dans l'État de Washington ;
 Ravenna Township, petite ville du comté de Muskegon, dans l'État du Michigan ;
 Ravenna Township, petite ville du comté de Dakota, dans l'État du Minnesota.

Insecte 
 Ravena